William Burns (dyplomata)
 William Burns (zawodnik lacrosse)